

Culture 
 Gaël, groupe de musique congolais.

Dynaste 

 Raoul I de Gaël (av. 1040-1097/99)), seigneur de Gaël et de Montfort-sur-Meu au .

Ethnonyme 
 Gaëls, peuple celte.

Patronyme 

 Josseline Gaël, actrice française.

Pseudonyme 

 Gaël (1972-), auteur français de bande dessinée.

Prénom 
 Gaël, l’écriture francisée du prénom masculin breton Gael.

Toponyme 
 Gaël, commune française d’Ille-et-Vilaine.

Titre 

 Gael, magazine belge en français destiné aux femmes.

Autres 
 Gaeltacht, mot gaélique irlandais désignant une région où l’on parle le gaélique irlandais ;
 Gàidhealtachd, mot gaélique écossais désignant les zones de forte implantation de la culture gaélique.
 gaélique, famille de langues comprenant le gaélique écossais, l’irlandais et le mannois ;
 punk gaélique, genre de punk en écossais ; 
 Gaelic Grounds, stade de sports gaéliques à Limerick en Irlande ;
 Gaelscoil, école mixte en Irlande ;
 École gaélique, école immersive en Écosse ;
 Fine Gael, parti politique irlandais de centre-droit ;
 Clermont Gaels, club de football gaélique de la ville de Clermont-Ferrand ;
 Paris Gaels GAA, club sportif français basé à Paris et pratiquant les sports gaéliques.
